A Promessa (álbum), do cantor Brother Simion
A Promessa (filme de 1972), longa português de António de Macedo
A Promessa (filme de 2001), com Jack Nicholson
A Promessa (filme de 2005), produção sino-coreana (original: Wu ji)
A Promessa (filme de 2016), um filme de drama histórico sobre o genocídio armênio
Das Versprechen, filme alemão (1995) exibido no Brasil como A Promessa

Desambiguação